Keldur est un nom islandais qui peut renvoyer à :

 Keldur á Rangárvöllum, un hameau islandais historique
 Keldur (institution) – Institut de Pathologie Expérimentale, une institution universitaire liée à la Faculté de médecine islandaise